Wachsenberg ist der Name folgender Orte:

 Wachsenberg (Neusitz), Ortsteil der Gemeinde Neusitz, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wachsenberg (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

 Wachsenberg (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft der Gemeinde Feldkirchen in Kärnten
 Wachsenberg (Gemeinde Steuerberg), Ortschaft der Gemeinde Steuerberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten

Siehe auch:
 Wachsberger 
 Waxenberg